Oste bezeichnet:
 Oste di Montemurlo, Ort bei Montemurlo, Toskana, Italien
 Oste, einen Nebenfluss der Elbe in Niedersachsen

Oste (A52) steht für:
 Oste (Klasse 422) 1957–1987 (verschrottet), siehe Klasse 422
 Oste (Klasse 423) seit 1988, 1. U-Boot-Geschwader